Rancharia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rancharia (ort), São Paulo, 
 Rancharia (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar